

Акстелл — місто, штат Канзас
 Акстелл — селище, штат Небраска